Osoby o tym nazwisku:
 Fiodor Kołomijec – radziecki działacz państwowy i partyjny
 Jewgienij Kołomijec – rosyjski zapaśnik
 Trofim Kołomijec – radziecki wojskowy